Beta Tucanae pode se referir a:
Beta1 Tucanae
Beta2 Tucanae
Beta3 Tucanae